

Persone 
 Bob Kasten (1942) – politico statunitense

Geografia

Austria 
 Kasten – frazione di Aurach am Hongar, comune nel distretto di Vöcklabruck (Alta Austria)
 Kasten – frazione di Sankt Peter am Wimberg, comune nel distretto di Rohrbach (Alta Austria)
 Kasten – frazione di Vichtenstein, comune nel distretto di Schärding (Alta Austria)
 Kasten – frazione di Wundschuh, comune nel distretto di Graz-Umgebung (Stiria)
 Kasten bei Böheimkirchen – comune nel distretto di Sankt Pölten-Land (Bassa Austria)

Svizzera 
 Hoher Kasten – montagna delle Prealpi di Appenzello e di San Gallo (Canton Appenzello Interno e Canton San Gallo)